Dampfsägewerk steht für:
 Dampfsägewerk Großbothen
 Dampfsägewerk Joachimstal